Welligkeit steht

 in der Nachrichtentechnik für Schwankungen in der Durchlasskennlinie eines Filterbauelementes, siehe Filter (Elektrotechnik)
 in der Material- und Oberflächentechnik für eine Gestaltabweichung 2. Ordnung
 in der Mathematik für die Wellen in elliptischen Funktionen, siehe Rational elliptische Funktionen#Welligkeit
 in der Elektrotechnik für periodische Schwankungen einer Gleichspannung, siehe Restwelligkeit
 für die Wellenstruktur einer offenen Wasserfläche, siehe Wasserwelle